Bowman Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bowman Hotel (Nogales, Arizona), NRHP-ID 85001852
 Bowman Hotel (Pendleton, Oregon), NRHP-ID 80003381